Иванка Межан (Марибор, 18. јун 1926) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1971. || Еразем ин Потепух (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1973. || Јесење цвеће || Маруса
|-
| 1973. || Лет мртве птице || /
|-
| 1975. || Дивота прашине || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Неплодност || /
|-
| 1982. || Десети брат || Госпођа
|-
| 1984. || Весела свадба || Манка
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|-
| 1988. || Бронзова спирала (ТВ серија) || /
|-
| 1989. || Чопрница Зофка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Децембарска киша || Мати
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2005. || Љубљана је љубљена || Ширли
|-
| 2007. || Инсталација љубезни || Мамца
|-
| 2008. || Морје в часу мрка || /
|-
| 2009. || 9:06 || Старија комшиница
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2011. || Трдоглавци (ТВ серија) || Францка
|-
| 2012. || Вандима || /
|-
| 2013. || Паника || Тинка
|-
| 2013. || Кам (кратки филм || /
|-
| 2014. || Мамин дан (ТВ серија) || Бабица Бетка
|-
| 2016. || Појди з Мано || /
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е_
|-
| 2012. || A Girl and a Tree (Документарни филм) || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Словеначке глумице
Југословенски глумци
Мариборчани
Биографије живих особа